Entwas (materiaal), een tuinbouwmateriaal
 Entwas (fictieve rivier), zie Onodló